Das Damendoppel der Australian Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Titelverteidigerinnen waren Thelma Long und Nancye Bolton. Im Endspiel setzten sich Mary Bevis / Joyce Fitch gegen Nancye Bolton / Thelma Long mit 9:7 und 6:4 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1946